Васи́лий Васи́льевич Завья́лов:
 Завьялов, Василий Васильевич (1873—1930) — русский физиолог, педагог.
 Завьялов, Василий Васильевич (1906—1972) — советский художник, график.